Зуевский — многозначное имя собственное; выступает в виде фамилии и названия населённых пунктов. Имеет женскую форму Зуевская.

Россия 
 Зуевский — посёлок в Краснозерском районе Новосибирской области.
 Зуевский — посёлок в Октябрьском районе Пермского края.

Персоналии 
 Зуевский, Виктор Андреевич (1918—1972) — советский учёный.

См. также 
Зуевский (ландшафтный парк)